Motocyklowe Grand Prix Niemiec 2014 – dziewiąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 13 lipca 2014 na torze Sachsenring w Hohenstein-Ernstthal.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 w Niemczech